ps – komenda Unixa
 ps – pikosekunda, jednostka czasu
 Ps – skrót od Photoshopa, programu graficznego

Zobacz też 
 ujednoznacznienie PS